Khayrpur (księstwo)
 Khairpur
 Dystrykt Khairpur

Zobacz też